Eugène Fritsch, né le 23 août 1905 à Tägerwilen et mort le 14 mai 1976 à Marcq-en-Baroeul, est un militant de l'Action française durant l'Entre-deux-guerres.

Biographie 
Eugène Fritsch exerce la profession de représentant commercial lorsqu'il se marie le 27 janvier 1928 à Croix avec Marie-Thérèse Willot.

En mai 1927, il est condamné une première fois pour port d’arme prohibée puis en 1932, pour violences et notamment « pour avoir mis en joue des ouvriers socialistes et communistes à Evin-Malmaison ». Début 1934, il est arrêté à Roubaix pour avoir attaqué des vendeurs de journaux ouvriers puis relâché.

Le 11 avril 1934 à Hénin-Liétard, Eugène Fritsch participe au service d'ordre d'une réunion privée de l'Action française pour assurer la tranquillité de la réunion face à une manifestation antifasciste qui rassemble plus d'un millier de personnes. Lorsqu'une bagarre éclate, Eugène Fritsch abat d'un coup de feu le militant communiste Joseph Fontaine. La cour d'assises de Saint-Omer reconnaît la légitime défense et l'acquitte.

Notes et références 

Personnalité de l'Action française
Camelot du roi
Naissance en août 1905
Naissance dans le canton de Thurgovie
Décès en mai 1976
Décès à Marcq-en-Barœul
Décès à 70 ans